Rokicianka – struga, dopływ Rokitnicy
 Rokicianka – potok,  dopływ Raby

Przypisy